Qinzhou (钦州) est une ville de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le district de Qinzhou (秦州) est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine.

Homonymie de toponyme